Bilaj, gradsko naselje Gospića
 Bilaj (tvrđava u Gospiću), tvrđava u Bilaju kod Gospića
 Bilaj (tvrđava u Bihaću)
 Bilaj (Drač, Albanija)
 Bjelajsko polje
 Bilaj (toponim)
 Vera Bilaj, ukrajinska mikologinja

Povezani članci 
 Bjelaj